Raubbau bezeichnet:

 Raubbau (Bergbau) speziell für den Bergbau
 für die daraus abgeleitete Metapher siehe Übernutzung#Raubbau